Jacques Martin (1851-1930), kompozytor i dyrygent belgijski
 Jacques Martin (1908-1992), francuski duchowny katolicki, kardynał
 Jacques Martin (ur. 1921), francuski twórca komiksów
 Jacques Martin (1933-2007), francuski prezenter telewizyjny
 Jacques Martin (1933-2005), polityk szwajcarski
 Jacques Martin, kanadyjski trener hokeja na lodzie